Тупицино — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав Чернёвской волости.

Расположена на реке Ужовке, в 10 км к юго-востоку от волостного центра Чернёво и в 36 км к юго-востоку от Гдова.

Население 

Численность населения деревни на 2000 год составляла 215 человек, на 2009 год — 178 человек.

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района